Czarna Skała – skała w miejscowości Wierzchowie na Wyżynie Olkuskiej
 Czarna Skała – skała w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach
 Czarna Skała – skała w rejonie Kondrackiej Przełęczy w Tatrach
 Czarna Skała – szczyt w województwie dolnośląskim